Carlos Martínez – baseballista wenezuelski.
 Carlos Martínez – baseballista dominikański.
 Carlos Martínez Díez – piłkarz hiszpański grający na pozycji prawego obrońcy.
 Carlos Martínez – piłkarz reprezentacji piłkarskiej Urugwaju z lat 30. i 40.
 Carlos Martínez – piłkarz reprezentacji piłkarskiej Urugwaju z lat 60.
 Carlos Martínez – piłkarz młodzieżowej reprezentacji piłkarskiej Urugwaju U-20 z lat 80.
 Carlos Martínez – piłkarz kostarykański